Sezon (1969) był 25. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 27 kwietnia 1969 i trwały do 19 października 1969. Tytułu nie obroniła drużyna Lyn Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1969 w piłce nożnej